Het schoonspringen vanaf de 3 meter plank voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2015 vond plaats op 30 en 31 juli 2015 in het Aquatics Palace in Kazan.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Blauw geeft de halvefinalisten weer.

Externe links 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Mannen 03